Ribnica kan syfta på:

Bulgarien 

 Ribnitsa (distrikt i Bulgarien), Smoljan, Obsjtina Rudozem,

Montenegro 
 Ribnica (flod), vattendrag

Slovenien 

 Ribnica na Pohorju (kommunhuvudort), 
 Ribnica, ort och kommun, 
 Ribnica (vattendrag i Slovenien, Bohinj), 
 Ribnica (vattendrag i Slovenien, lat 45,71, long 14,77), 
 Ribnica (ort i Slovenien, Brežice), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Slovenienförgreningar